Стиль (від ) — прилад для писання у вигляді загостреної палички.
 Стиль  — у загальному значенні — сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь (наприклад, строгого стилю меблі);

У вужчому значенні — сукупність характерних рис літератури або мистецтва тієї чи іншої епохи або науки, а також сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного народу, країни (голландський, російський, український стиль; східний, західний стиль).

Культура 
Сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного часу та напряму або індивідуальну манеру художника стосовно ідейного змісту й художньої форми. У загальнокультурологічному сенсі стиль — усталена форма художнього самовизначення епохи, регіону, нації, соціальної або творчої групи або окремої особистості. Див.:
 Стиль

Архітектура 
Особливості різних стилів в архітектурі і в орнаментиці слугували основою для особливої класифікації стилів і ордерів. Див.:
 Архітектурний стиль
 Архітектурні ордери

Література 
У літературі стиль — сукупність прийомів у використанні засобів мови, притаманна даній літературній школі, властива якому-небудь письменникові (авторський стиль) або літературному твору (ораторський, поетичний стиль), літературному напряму, жанрові. Див.:
 Стилізація
 Стилістика
 Стилістичні фігури

Мовознавство 
У мові й мовознавстві стиль — сукупність мовних засобів і прийомів, вибір яких зумовлений змістом, характером і метою висловлювання. Див.:
 Стилістика

Музика 
В музиці стиль стосується композитора або певної композиторської школи. Див.:
 Музичний стиль.

Менеджмент 
В менеджменті стиль керівництва — сукупність засобів впливу керівника на підлеглих, яка обумовлена специфікою завдань, поставлених перед підприємством, взаємовідносинами керівника з підлеглими, обсягом його посадових повноважень, особовими якостями всіх членів колективу. Див.:
 Стиль керівництва

Хронологія 
У хронології стиль — спосіб літочислення. Див.:
 Старий стиль
 Новий стиль

Інформатика 
 Каскадні таблиці стилів
 Extensible Stylesheet Language

Інші значення 
 Сукупність зовнішніх ознак, властивих певному народові (наприклад, візантійського стилю обличчя).
 Сукупність особливостей у побудові мови (телеграфний стиль), особлива манера словесного викладу («Отак собі у старовиннім стилі / Пишу я, брате, вірші на дозвіллі» М. Рильський).
 Побудова мови відповідно до норм синтаксису й слововживання (працювати над стилем);
 Характерна манера поводитися, говорити, одягатися (людина старого стилю).
 Стиль доби — сукупність ознак, характерних для певного часу.
 У давнину та середні віки стиль — паличка с загостреним краєм для писання по воску і тупим для стирання написаного.

Див. також 
 Штиль (значення)
 Стиль мислення
 Фірмовий стиль

Посилання 
 
 
 Словник української мови / гол. ред. колегії І. К. Білодід. — том 9 («С»). — К: Наукова думка, 1978. — 918 с. — С. 697—698